Столбовская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 56 километрах на север от города Вельска , на правом берегу реки Ваги. Ближайшие населённые пункты: на северо-западе деревни Бревновская и Ямки, на востоке деревня Нечаевская, на юго-востоке деревня Мелеховская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «2004» как «Столбовская». Насчитывала 8 дворов, 31 жителя мужского пола и 38 женского.
В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 13 дворов, 39 мужчин и 40 женщин..

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»